Tiarnesi – abitanti di Tiarno di Sopra
Tiarnesi – abitanti di Tiarno di Sotto